Figure 8 (automobilismo) - Corrida de carros em um circuito semelhante a um 8
 Figure 8 (música) - Música da cantora britânica Ellie Goulding